Ghosting hace referencia a varios artículos:

 Ghosting (televisión), aparición de una doble imagen en la recepción de un señal de entrada distorsionado. Término de radiodifusión de señales de televisión analógica (broadcasting).
 Ghosting (relaciones), término que hace referencia al cese de comunicaciones en línea entre dos personas sin ninguna justificación o motivo aparente.
 Desenfoque de movimiento, "ghosting" o Motion blur, también es un término usado para designar la respuesta temporal lenta en televisión o monitores digitales. Estos reproducen vídeo con desenfoque de movimiento en los instantes de rápido movimiento.